Barry Hawkes – calciatore inglese
 Jacquetta Hawkes – archeologa e scrittrice inglese
 John Hawkes – attore statunitense
 John Hawkes – scrittore statunitense
 John Hawkes – tennista australiano
 Ken Hawkes – calciatore inglese
 Robert Hawkes – calciatore inglese
 Sharlene Wells Hawkes – modella paraguaiana naturalizzata statunitense